Лехи:

 Лехи — еврейская подпольная организация, действовавшая против Британского мандата в Палестине.
 Лехи, Корнелиус (1876—1921) — ирландский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Лехи, Патрик (род. 1940) — американский политик, сенатор США от штата Вермонт, член Демократической партии, актёр.
 Лехи, Патрик (1877—1926) — британский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Лехи, Уильям Дэниэл (1875—1959) — американский военно-морской деятель, адмирал флота, политик и дипломат.